|-
| 159801 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159802 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159803 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159804 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159805 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159806 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159807 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159808 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159809 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159810 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159811 - ||  || 16 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159812 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159813 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159814 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kleť || Kleť
|-
| 159815 - ||  || 26 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 159816 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159817 - ||  || 25 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159818 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159819 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159820 - ||  || 21 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159821 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159822 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159823 - ||  || 28 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159824 - ||  || 28 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159825 - ||  || 20 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159826 - ||  || 26 septembrie 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 159827 Keithmullen ||  || 4 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 159828 - ||  || 15 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159829 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159830 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159831 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159832 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159833 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159834 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159835 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159836 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159837 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159838 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159839 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159840 - ||  || 24 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159841 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159842 - ||  || 29 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159843 - ||  || 15 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 159844 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159845 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159846 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159847 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159848 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 159849 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159850 - ||  || 18 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 159851 - ||  || 17 decembrie 2003 ||  || , 
|-
| 159852 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 159853 - ||  || 20 martie 2004 ||  || , 
|-
| 159854 - ||  || 20 martie 2004 || Siding Spring || Siding Spring
|-
| 159855 - ||  || 30 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159856 - ||  || 13 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159857 - ||  || 10 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159858 - ||  || 12 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159859 - ||  || 15 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159860 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159861 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159862 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159863 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159864 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159865 Silvialonso ||  || 12 august 2004 || Begues || Begues
|-
| 159866 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159867 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159868 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159869 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159870 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159871 - ||  || 23 august 2004 ||  || 
|-
| 159872 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159873 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159874 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159875 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159876 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159877 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159878 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159879 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159880 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159881 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159882 - ||  || 14 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 159883 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159884 - ||  || 13 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159885 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159886 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159887 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159888 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159889 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159890 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159891 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159892 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159893 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159894 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159895 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159896 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159897 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159898 - ||  || 12 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159899 - ||  || 12 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 159900 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-